Der IIHF European Women Champions Cup 2012/13 war die neunte Austragung des von der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF ausgetragenen Wettbewerbs. Am vom 5. Oktober 2012 bis 24. Februar 2013 ausgetragenen Turnier nahmen 20 Mannschaften aus 20 Ländern teil. Die Finalrunde wurde vom 24. bis 26. Februar 2013 im finnischen Oulu ausgetragen.

Zum fünften Mal in der Geschichte des European Women Champions Cup war keiner der Finalrundenteilnehmer gesetzt. Die vier Finalteilnehmer wurden in zwei Qualifikationsrunden ermittelt.

Vorrunde 
Die Spiele der Vorrunde fanden vom 5. bis 22. Oktober 2012 statt. Als Austragungsort für die Gruppe A fungierte das italienische Bozen, im norwegischen Örnsköldsvik fanden die Paarungen der Gruppe C statt und die Gruppe D wurden im österreichischen Wien ausgetragen.

Die Erstplatzierten der Gruppen A und D qualifizierten sich zur Teilnahme in der Gruppe E, während die Sieger der Gruppen B und C in die Gruppe F gesetzt wurden.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden vom 5. bis 7. Oktober 2012 im Eisstadion Palaonda in Bozen in Italien statt.

Gruppe B 
Die Spiele wurden vom 19. bis 21. Oktober 2012 im Eispalast Maladsetschna (Маладзечна) in der Region Minsk durchgeführt.

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C wurden vom 20. bis 22. Oktober 2012 in Örnsköldsvik in Schweden ausgetragen.

Gruppe D 
Die Spiele der Gruppe D wurden vom 19. bis 21. Oktober 2012 in der Albert-Schultz-Eishalle in Wien ausgetragen.

Zwischenrunde 
Die Spiele der Zwischenrunde fanden vom 7. bis 9. Dezember 2012 statt. Als Austragungsort für die Gruppe E fungierte das österreichische Dornbirn und die Gruppe F wurde im finnischen Oulu ausgespielt. Es qualifizierten sich jeweils die beiden Mannschaften auf den ersten Plätzen einer Gruppe für das Super Final.

Gruppe E 
Für die Spiele der Gruppe E waren die ZSC Lions und der deutsche Vertreter ESC Planegg bereits gesetzt. Sie trafen vom 7. bis 9. Dezember 2012 im Messestadion Dornbirn auf die Mannschaften, die sich in der Gruppenphase qualifizierten.

Gruppe F 
Für die Spiele der Gruppe F waren Kärpät Oulu aus Finnland und Tornado Moskowskaja Oblast gesetzt.

Finalturnier 
Das Finalturnier  fand vom 22. bis 24. Februar 2013 in der Oulun jäähalli im finnischen Oulu statt. In den beiden Qualifikationsrunden konnten sich vier Mannschaften dafür qualifizieren.

Siegermannschaft

Weblinks 
 Übersicht zum Wettbewerb auf der Website der IIHF
 Übersicht zum Finalturnier auf der Website der IIHF

Eishockeysaison 2012/13